Steinernema är ett släkte av rundmaskar. Steinernema ingår i familjen Steinernematidae. 

Steinernema är enda släktet i familjen Steinernematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Steinernema